Ninja Remix – videogioco del 1990 per Amiga e Atari ST, conversione di The Last Ninja
 Ninja Remix – videogioco del 1990 per Amstrad CPC, Commodore 64 e ZX Spectrum, aggiornamento di Last Ninja 2